Иланц () — бывшая коммуна в Швейцарии, окружной центр, находилась в кантоне Граубюнден. Входила в состав округа Сурсельва. 1 января 2014 года коммуны Иланц, Кастриш, Ладир, Лувен, Питаш, Риайн, Рушайн, Шнаус, Севгайн, Дувин, Пиньиу, Руэун и Сиат объединены в новую коммуну Иланц-Глион.

Входит в состав региона Сурсельва (до 2015 года входила в округ Сурсельва).

Официальный код — 3574.

История 
Впервые упоминается в письменных источниках в 765 году как Iliande.

География 
Площадь коммуны составляла 4,67 км². 24,9 % территории составляли сельскохозяйственные угодья; 50,6 % — леса; 18,7 % — застройка и дороги; оставшиеся 5,7 % — не используются (реки, горы, ледники). Расположена на реке Передний Рейн.

Население 
По данным на 2011 год население коммуны составляет 2327 человек. По данным на 2008 год 15,4 % населения были гражданами других государств. По данным на 2000 год 59,3 % населения назвали родным языком немецкий; 29,9 % — романшский и 3,3 % — сербохорватский.

Гендерный состав населения (на 2000 год): 45,2 % — мужчины и 54,8 % — женщины. Возрастной состав: 9,9 % — младше 9 лет; 14,0 % — от 10 до 19 лет; 12,3 % — от 20 до 29 лет; 15,2 % — от 30 до 39 лет; 13,9 % — от 40 до 49 лет; 11,5 % — от 50 до 59 лет; 8,4 % — от 60 до 69 лет; 8,0 % — от 70 до 79 лет; 5,5 % — от 80 до 89 лет и 1,2 % — старше 90 лет.

Динамика численности населения по годам:

Известные уроженцы 
 Корина Казанова — федеральный канцлер Швейцарии

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны

Населённые пункты Граубюндена
Упразднённые коммуны Граубюндена